Die 18. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1976 in Bangkok (Thailand) ausgetragen. Das Turnier begann am 20. April und endete am 8. Mai. Sieger wurden der Iran und der Nordkorea gemeinsam, da das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die 16 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Brunei zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Der Iran wurde zum vierten Mal, Nordkorea zum ersten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1976 auf rsssf.com (englisch)

1976
Fußballveranstaltung 1976
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Bangkok